Stauraum steht für:
 Stauraum, Aufstellstrecke eines Fahrstreifens an einem Knotenpunkt, siehe Vorsortierbereich
 Stauraum, in der Logistik und Materialwirtschaft den Laderaum oder einen Speicherraum
 Stauraum (Stauanlagenbau), Stauvolumen einer Stauanlage

Siehe auch: